Die Football League Second Division 1971/72 war die 69. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 14. August 1971 und endete am 2. Mai 1972.

Zweitligameister wurde Norwich City und daneben stieg auch das zweitplatzierte Birmingham City in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1972/73 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Nottingham Forest und Huddersfield Town die Plätze ein. Aus der Second Division in die Football League Third Division absteigen mussten Charlton Athletic und der FC Watford. Anstelle der beiden Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1972/73 der Third-Division-Gewinner Aston Villa und der Drittligavizemeister Brighton & Hove Albion die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1971-72 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1971/72
1971